Лица своего права (Древний Рим) () — К лицам своего права относятся лица только paterfamilias, то есть лица семейно — самостоятельные.

Общие сведения 
К лицам своего права относятся глава семьи, его супруга, без мужней власти, сын, который не освобождён от власти отца. Лицо своего права может располагать своим имуществом, но есть ограничения по возрасту и полу. Женщины должны были иметь опекуна. Домовладыка, если являлся лицом своего права был полностью дееспособен в области частного права.

Примечания

Список литературы 
 Покровский А. И. История Римского права. М., 2002.

Ссылки 
 http://www.allpravo.ru/library/doc2527p0/instrum3503/

Римское право